Ананке () — древнегреческое слово, обозначающее рок, судьбу, неизбежность.

 Ананке (мифология)
 Ананке (рассказ)
 Ананке (спутник)
 Ананке (философия)